ONLYOFFICE (в прошлом Teamlab) — офисный пакет с открытым исходным кодом, презентуется как разработанный компанией Ascensio System SIA с головным офисом в Риге (Латвия). Фактически по заказу Ascensio Onlyoffice разрабатывается в России ЗАО «Новые коммуникационные технологии», которая нынче переформирована в АО «Р7». При ребрендинге на Российском рынке офисный пакет стал продаваться под названием «Р7-Офис» через АО «Р7». Обе фирмы были учреждены Львом Банновым. Вся разработка и весь менеджмент находятся в России (г. Нижний Новгород). Юрлицо Ascensio System SIA занимается продажами ONLYOFFICE в ЕС, США и других странах.

Решение включает в себя систему для управления документами, проектами, взаимоотношениями с клиентами и электронной почтой.

Доступны облачная версия и версия для развертывания в локальной сети. Кроме того, редакторы ONLYOFFICE интегрируются с популярными платформами для совместной работы, включая ownCloud, Nextcloud, SharePoint и другими. ONLYOFFICE является официальным технологическим партнером Nextcloud, ownCloud, SeaFile, Pydio, eXo Platform и XWiki.

Функциональность 
ONLYOFFICE представляет собой модульное решение, состоящее из онлайн-редакторов документов, десктоп-редакторов документов, системы управления документами и проектами, CRM, корпоративной социальной сети, календаря и почтового сервера.

Модуль Документы представляет собой централизованную систему управления документацией. Он включает: управление совместным доступом с тремя уровнями прав (только чтение, полный доступ, рецензирование), управлениями версиями и ревизиями документов, подключение сторонних облачных хранилищ, таких как Яндекс.Диск, Box, Dropbox, Google Диск, SharePoint, OneDrive, OwnCloud.

Начиная с версии 10.0, помимо работы с офисными документами, пользователи получили возможность воспроизводить аудио и видеофайлы.

Модуль Почта объединяет почтовый сервер для создания корпоративных почтовых ящиков с использованием собственного доменного имени и почтовый агрегатор для централизованного управления корреспонденцией.

Модуль CRM предоставляет возможности управления клиентской базой при помощи таких инструментов взаимодействия с клиентами (CRM) как контакты, потенциальные сделки, задачи история сотрудничества. Доступна функция выставления счетов онлайн.

Модуль Проекты охватывает все этапы осуществления проекта: планирование хода работ, управление командой и распределение задач, отслеживание хода реализации и отчеты. Для иллюстрации плана выполнения проекта и отношений зависимости между задачами реализована Диаграмма Ганта.

Модуль Календарь представляет собой инструмент планирования и отслеживания персональных и корпоративных событий, сроков задач в Проектах и CRM. Календарь ONLYOFFICE позволяет принимать и отправлять приглашения, а также интегрируется со сторонними приложениями, поддерживающими формат iCal.

Модуль Сообщество предлагает полный набор инструментов для построения социальной сети внутри компании: проведение опросов; ведение корпоративного блога и форумов; публикация новостей, приказов, объявлений; мессенджер.

Интерфейс порталов ONLYOFFICE переведен на 23 языка, а редакторы документов ONLYOFFICE — на 27 языков.

Технология 
Технологически решение состоит из 3 частей: сервер документов (Document Server), сервер совместной работы (Community Server) и почтовый сервер (Mail Server).

Сервер документов включает в себя просмотрщики и редакторы текстовых документов, электронных таблиц и презентаций. Код клиентской части редакторов написан на JavaScript с использованием элемента Canvas (HTML5).

Сервер совместной работы включает в себя все функциональные модули ONLYOFFICE. Для Windows код серверной части написан на ASP.Net, в версии для операционных систем на базе Linux используется Mono.

Почтовый сервер — это полноценный почтовый сервер на базе пакета iRedMail. Это решение включает в себя следующие компоненты: Postfix, Dovecot, SpamAssassin, ClamAV, OpenDKIM, Fail2ban.

Онлайн-редакторы ONLYOFFICE 
Онлайн-редакторы ONLYOFFICE — это редакторы документов, таблиц и презентаций, которые предоставляют возможности для совместной работы (редактирование, рецензирование и отслеживание изменений, комментирование и встроенный чат, контроль версий, слияние).

Бета-версия онлайн-редакторов документов была представлена в марте 2012 года на крупнейшей ежегодной IT-выставке CeBIT в Ганновере. Продукт был написан на JavaScript с использованием элемента Canvas в HTML5.

Согласно блогу разработчиков, инновационность технологии заключается в использовании Canvas, позволяющей добиться 100 % идентичности документа вне зависимости от используемого браузера и OC. Это позволило реализовать в онлайн-редакторе функциональность, которая раньше была доступна только в десктопных приложениях: поддержка сложного форматирования, многостраничных документов и т. д.

Основной формат файлов, с которым работает ONLYOFFICE, — OOXML (docx, xlsx, pptx). При работе с другими форматами (odt, doc, rtf, epub, mht, html, htm, ods, xls, csv, odp, ppt), файл конвертируется в docx, xlsx или pptx.

Функциональность пакета может быть расширена с помощью плагинов (сторонних приложений). Пользователи могут подключить готовые плагины из библиотеки ONLYOFFICE или создать своё дополнение с помощью предоставленного API.

Онлайн-редакторы доступны также в качестве решения для интеграции со сторонними веб-приложениями, написанным на любом языке: .Net (C#), Node.JS, Java, PHP, Ruby, и др.

Десктопные редакторы ONLYOFFICE 
Десктопные редакторы ONLYOFFICE — это бесплатный офисный пакет для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями без подключения к интернету. Приложение подключается к облачным и серверным версиям ONLYOFFICE, позволяя тем самым совместно редактировать документы в режиме реального времени.

Приложение поддерживает все популярные платформы: Windows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003, Vista (32- и 64-разрядные), Debian, Ubuntu и производные, дистрибутивы Linux на базе RPM, MacOS 10.10 или выше. Десктопные редакторы ONLYOFFICE также доступны в качестве snap-пакета, в формате Flatpak и AppImage.

Редакторы ONLYOFFICE полностью совместимы с MS Office и OpenDocument и поддерживают популярные форматы: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP.

Аналогично онлайн-редакторам документов, расширить функциональность десктопного приложения можно с помощью плагинов (сторонних дополнений).

Начиная с версии 5.2, десктопные редакторы ONLYOFFICE подключаются к Nexcloud и ownCloud. А вот здесь представлена более подробная история изменений десктопных редакторов.

Редакторы распространяются под лицензией AGPL v3, предназначены для использования в личных и коммерческих целях, а также для нужд госучреждений, образовательных и прочих организаций.

Версия ONLYOFFICE Desktop 7.0 представлена 18 января 2022 года.

Интеграция с OwnCloud/Nextcloud 
В феврале 2017 года создатели ONLYOFFICE выпустили приложение-коннектор для интеграции с облачными хранилищами ownCloud и Nextcloud. Решение позволяет создавать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации с помощью онлайн-редакторов ONLYOFFICE, не покидая интерфейс ownCloud/Nextcloud. Решение распространяется на условиях лицензии AGPL v3.

Аналогичные приложения также были выпущены для интеграции с SharePoint, Alfresco, Confluence и другими системами.

История ONLYOFFICE 
ONLYOFFICE был разработан в декабре 2009 года для внутрикорпоративного общения и включал в себя функциональность для ведения блогов, форумов, Wiki и добавления закладок. Первоначально проект назывался TeamLab.

В марте 2012 года TeamLab представил на CeBit первый в мире редактор документов на базе HTML5. В июле 2014 TeamLab Office официально переименован в ONLYOFFICE. Исходный код продукта открыт на условиях лицензии AGPLv3.

В марте 2016 команда разработчиков официально анонсировала выход десктопных редакторов — ONLYOFFICE Desktop Editors для ПК и Mac. Приложение позиционируется как бесплатная альтернатива пакету Microsoft Office.

В 2017 году было запущено приложение для интеграции с ownCloud/Nextcloud.

По данным разработчиков, к началу 2019 года количество пользователей превысило пять миллионов. А на момент февраля 2021 года — более 7 000 000 пользователей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ONLYOFFICE
 Официальный блог ONLYOFFICE
 Форум поддержки пользователей 
 

Программное обеспечение, разработанное в 2009 году
CRM-системы
Системы электронного документооборота
Программное обеспечение для управления проектами
Программное обеспечение с лицензией GNU AGPL